Boeing CST-100 Starliner (Crew Space Transportation) é um projeto da nave espacial em forma de cápsula espacial proposto pela Boeing em colaboração com a Bigelow Aerospace como a sua entrada para o programa Commercial Crew Development (CCDev) da NASA. A sua principal missão será a de transportar tripulação à Estação Espacial Internacional, e estações espaciais privadas, como a Estação Espacial Comercial proposta pela Bigelow Aerospace. Programada para realizar testes e entrar em operação em 2018, , o projeto continua ainda sem definição de operação comercial apesar dos testes feitos.

Características 
Será externamente semelhante a Orion, uma espaçonave que está sendo construído pela Lockheed Martin para a NASA. A cápsula tem um diâmetro de 4,56 metros, que será um pouco maior do que o módulo de comando da Apollo e menor do que o da cápsula Orion. A CST-100 Starliner irá transportar equipes maiores, com até sete pessoas. A CST-100 Starliner é projetada para ser capaz de permanecer em órbita por até sete meses para ser reutilizada por até dez missões. Também será compatível com vários veículos de lançamento, incluindo o Atlas V, Delta IV, e Falcon 9. O veículo de lançamento inicial é cotado para ser o Atlas V.

Ver também 
 Dragon V2
 Blue Origin New Shepard
 Dream Chaser
 XCOR Lynx
 Estação Espacial Comercial Bigelow
 Crew Exploration Vehicle
 Voo espacial privado

Ligações externas 
 Commercial Crew/CST-100 page at Boeing.com

Naves espaciais
Boeing CST-100 Starliner
Boeing
Bigelow Aerospace
2019 na exploração espacial
Espaçonaves de abastecimento para a Estação Espacial Internacional